Posolcz − wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Posolcz − wieś na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie solecznickim